Vernon Wells – australijski aktor
 Vernon Wells – amerykański baseballista